Thomas Bing (ur. 3 kwietnia 1990 w Bad Salzungen) – niemiecki biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Thomas Bing pojawił się 11 grudnia 2005 roku w zawodach juniorskich w Oberwiesenthal, gdzie zajął 35. miejsce w sprincie techniką dowolną. W lutym 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, zajmując między innymi drugie miejsce w sztafecie i szóste w biegu na 20 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand ponownie był drugi w sztafecie, a indywidualnie był piąty na dystansie 10 km techniką dowolną. Startował także na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie wspólnie z kolegami zdobył brąz w sztafecie, a indywidualnie był czwarty w biegu łączonym na 20 km. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu w 2013 roku zdobył brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie, zajmując 60. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył niespełna miesiąc później, 1 stycznia 2012 roku w Oberstdorfie, zajmując siedemnaste miejsce w biegu łączonym na 20 km. Wyścig ten był ósmym etapem szóstej edycji Tour de Ski, który to cykl Niemiec ukończył na 29. miejscu. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2013/2014.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Bing nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990